synesthesie (stijlfiguur) - een stijlfiguur
synesthesie (zintuig) - een eigenschap van de hersenen